Iterativ (latein. iterativus) bezeichnet:

 in der Sprachwissenschaft wiederholend, siehe Iterativ (Grammatik)
 in der Mathematik/Informatik sich schrittweise in wiederholten Rechengängen der exakten Lösung annähernd, siehe Iteration

Siehe auch: